

Cinema 
 Manhattan Warriors (Enemy Territory) – film del 1987

Videogiochi 
 Wolfenstein: Enemy Territory – videogioco del 2003
 Enemy Territory: Quake Wars  – videogioco del 2007